Böhlig ist der Name folgender Personen:
 Alexander Böhlig (1912–1996), deutscher Orientalist
 Ernst-Reinhart Böhlig (* 1947), deutscher Bildhauer
 Gertrud Böhlig, deutsche Sprachforscherin (auch Gertrud Ries)
 Heinz Böhlig, deutscher Professor für physikalische Chemie, Universität Leipzig
 Rolf Böhlig (1904–1979), deutscher Maler
 Thommy Luke Böhlig (* 1976), deutscher Kampfkünstler, Keynote-Speaker und Autor

Siehe auch:
 Böhlich
 Bohlig